Loving ist das englischsprachige Wort für liebevoll

Loving steht ansonsten für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loving (Georgia)
 Loving (Kentucky)
 Loving (New Mexico)
 Loving (Oklahoma)
 Loving (Texas)
 Loving Fork (Virginia)
 Loving County, Verwaltungseinheit in Texas

Orte in der Schweiz:
 Lovens, ein Ort im Kanton Freiburg in der Schweiz (ehem. Lowing und Loving)

Familienname folgender Personen:
 Mildred Loving (1939–2008), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Richard Loving (1933–1975), US-amerikanischer Bauarbeiter, gemeinsam mit seiner Frau Mildred Loving Beteiligter an der Grundsatzentscheidung Loving v. Virginia (1967)

Film und Fernsehen:
 Loving (1970), US-amerikanischer Spielfilm von Irving Kershner aus dem Jahr 1970
 Loving (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Jeff Nichols aus dem Jahr 2016
 Loving – Wege der Liebe, US-amerikanische Seifenoper

Literatur: 
 Loving, deutscher Titel Der Butler (Green), Roman des britischen Schriftstellers Henry Green